W sezonie 1928 drużyna piłkarzy Dinama po raz drugi w historii wygrała Mistrzostwo Moskwy.

Skład

Mecze

Tabela Mistrzostw Moskwy

Uwagi

Przypisy 

1928 w piłce nożnej
Dinamo Moskwa w poszczególnych sezonach